Aziende
 Maison Fabergé – gioielleria russa fondata da Gustav Faberge nel 1842 a San Pietroburgo
 Fabergé et Cie – gioielleria francese fondata da Peter Carl Fabergé nel 1924 a Parigi
 Fabergé Inc. – azienda di produzione di cosmetici statunitense fondata nel 1937
 Fabergé (cosmetici) o Lever Fabergé – nome della società produttrice di cosmetici del gruppo Unilever
 Fabergé Limited – azienda di produzione orafa inglese del gruppo Gemfields
 Alfaberge – azienda di produzione orafa russa produttrice delle Uova Fabergé

 Attività
 Uova Fabergé – le famose uova della Maison Fabergé
 Fabergé (gioiellieri) – gioiellieri e orafi che produssero gioielleria per la Maison Fabergé
Museo Fabergé – museo legato alla Maison Fabergé ubicato a Baden Baden, nel Baden-Württemberg occidentale in Germania
Museo Fabergé – museo legato alla Maison Fabergé ubicato a San Pietroburgo in Russia

 Persone
 Gustav Fabergé (1814-1893) – gioilliere russo di origini francese fondatore della Maison Fabergé
 Peter Carl Fabergé (1846-1920) – gioielliere russo figlio di Gustav Gustav Fabergé
 Tatiana Fabergé (1930) – nipote di Peter Carl Fabergé
 Theo Fabergé (1922-2007) – nipote di Peter Carl Fabergé
 Sarah Fabergé – figlia di Theo Fabergé
 Alexander Fabergé (1912-1988) – nipote di Peter Carl Fabergé